Dipiazza ist der Familienname folgender Personen:
 Orlando Dipiazza (* 1929), italienischer Komponist
 Roberto Dipiazza (* 1953), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Marco Di Piazza (* 1961), italienischer Künstler